Bénéteau est un fabricant français de bateaux fondé en 1884, filiale du groupe Bénéteau.

Historique de la société 

En 1884, Benjamin Bénéteau crée son premier chantier naval à Croix-de-Vie (aujourd'hui Saint-Gilles-Croix-de-Vie) en Vendée. D’abord, il construit des chalutiers à voile, robustes. Son objectif est de produire des bateaux pour l'industrie de la pêche artisanale en étant novateur, il met à l'eau le premier chalutier à voile, puis le premier thonier à moteur en 1912.

En 1964, après un développement continu, la troisième génération de la famille Bénéteau, Annette Roux et André Bénéteau s'ouvrent à la plaisance et introduisent la résine de polyester dans la construction de nouvelles gammes de bateaux. Cette matière remplacera dorénavant le bois, notamment pour la construction de la coque et du pont. 

En 1982, Bénéteau devient le leader mondial des constructeurs de voiliers et fête le centenaire de son existence en 1984 en entrant et en étant coté en bourse.

Durant les années 1990, l'entreprise s'agrandit et devient le groupe Bénéteau avec le rachat de CNB, Jeanneau, Lagoon, Wauquiez. Le groupe élargit son activité avec les premières maisons modulaires : O'hara (Mobil'homes) et Idéale Résidence mobile (IRM en 2007) et le domaine de véhicules sans permis : Microcar.

Identité visuelle

Métiers 
Constructeur nautique avec plus de 80 % du CA dans le marché de la plaisance.

Constructeur de résidences mobiles dites mobil-homes (avec deux marques célèbres du marché français de l'hôtellerie de plein air IRM et O'Hara).

Gammes voiliers 
 First : voiliers de croisière\régate entrée de gamme
 Oceanis : voiliers de croisière moyenne gamme
 Océanis Yacht (ex Sense) : voiliers de croisière haut de gamme

Gammes moteurs 
 Gran Turismo : vedettes rapides Open, hard Top, ou fly de 8 à 
 Antares : gamme phare de BENETEAU qui regroupe des bateaux de 5 à , orientés vers la pêche pour les plus petits, et la croisière pour les plus gros
 Flyer : gamme de bateaux open de 5 à 
 Swift Trawler : gamme de trawlers rapides  lancée en 2004
 Barracuda : gamme de bateaux de pêche

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Groupe Bénéteau
 Bénéteau Figaro
 Jeanneau
 Xavier Fontanet, Directeur Général Bénéteaux de 1981 à 1986
 First 30, premier voilier de la gamme First
 First 300 spirit

Liens externes 
 Site officiel

Entreprise de construction navale ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège dans la Vendée